Barz steht für:

 Barz (Dahmen), Ortsteil von Dahmen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Hauptfiguren der Krimiserie Ein Fall für B.A.R.Z.

Barz ist der Familienname folgender Personen:
 André Barz (* 1963), deutscher Theaterpädagoge
 Benjamin Barz (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Heiner Barz (* 1957), deutscher Bildungsforscher

 Hilde Barz (1896–1965), deutsche Schauspielerin
 Hilde Barz-Malfatti (1953–2020), deutsche Architektin und Hochschullehrerin 
 Ingeborg Barz (1948–?), deutsches Mitglied der Rote Armee Fraktion
 Ingo Barz (* 1951), deutscher Liedermacher
 Jürgen Barz (* 1944), deutscher Liedtexter und Schauspieler
 Mathias Barz (1895–1982), deutscher Maler
 Monika Barz (* 1953), deutsche Sozialpädagogin und Hochschullehrerin
 Paul Barz (1943–2013), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Stefan Barz (* 1975), deutscher Schriftsteller
 Thomas Barz (* 1966), deutscher Chirurg

Siehe auch:
 Barzmühle, Wassermühle bei Bad Zurzach, Schweiz
 Ray Baartz (* 1947), australischer Fußballspieler
 Baarz, Gemeindeteil von Lenzerwische, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Bartz